Franz Tamayo ist der Name folgender Personen:

* Franz Tamayo Solares (1878–1956), bolivianischer Dichter, Philosoph und Politiker

Franz Tamayo bezeichnet:

 Provinz Franz Tamayo, Provinz im Departamento La Paz, Bolivien
 Franz Tamayo (Ichoca), Ortschaft im Municipio Ichoca, Bolivien

 Villa Franz Tamayo, Ortschaft im Municipio Achacachi, Bolivien